Latschenkopf ist der Name folgender Berge in den Bayerischen Voralpen und im Ammergebirge:

 Latschenkopf (Benediktenwand) (), Gipfel zwischen Benediktenwand und Brauneck
 Latschenkopf (Jachenau) (), Erhebung in den Vorbergen südlich der Benediktenwand
 Latschenkopf, Gipfel des Tegelbergs im Ammergebirge.